Сборная Кюрасао по футболу (; ) — официальная футбольная сборная из Кюрасао. Контролирующая организация — .

История 
Несмотря на то, что Кюрасао не суверенное государство, их футбольная сборная тем не менее является членом ФИФА. Сборная вступила в ФИФА в 2011 году как правопреемница сборной Нидерландских Антильских островов.

В 2020 году сборную возглавил прославленный нидерландский тренер Гус Хиддинк, а состав команды пополнил полузащитник Вюрнон Анита, известный по выступлениям за «Аякс» и «Ньюкасл Юнайтед».

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Гусом Хиддинком для участия в матчах Золотого кубка КОНКАКАФ 2021, который прошёл в США с 10 июля по 1 августа 2021 года.
 Игры и голы приведены по состоянию на 12 июня 2021 года:

Выступления на чемпионатах мира

Как Кюрасао 
 1930 — 1954 — не входили в Нидерландские Антильские острова

Как Нидерландские Антильские острова 
 1958 — 2010 — не квалифицировались

Как Кюрасао 
 2014 — 2022 — не квалифицировались

Выступления на чемпионатах наций КОНКАКАФ

Как Нидерландские Антильские острова 
 1963 — 3-е место
 1965 — 5-е место
 1967 — выбыли на групповом этапе
 1969 — 3-е место
 1971 — не участвовали
 1973 — 6-е место
 1977 — 1989 — не квалифицировались

Выступления на Золотых кубках КОНКАКАФ

Как Нидерландские Антильские острова 
 1991 — не квалифицировались
 1993 — не участвовали
 1996 — 2000 — не квалифицировались
 2002 — не участвовали
 2003 — не квалифицировались
 2005 — выбыли во время квалификации
 2007 — 2011 — не квалифицировались

Как Кюрасао 
 2013 — 2015 — не квалифицировались
 2017 — групповой этап
 2019 — 1/4 финала

См. также 
 Сборная Нидерландских Антильских островов по футболу

Примечания

Ссылки 
 Сборная Кюрасао на сайте ФИФА

Кюрасао
Футбол в Кюрасао
Футбол